Роэ:
 Роэ — территория или границы племенной территории у племен маори в Новой Зеландии.
 Поток Роэ — область, покрытая застывшими потоками на поверхности Титана, спутника Сатурна.
 РОЭ — реакция оседания эритроцитов.

Персоналии 
 Роэ, Джордж (1874—1957) — американский бейсболист.
 Пейн де Роэ (до 1305 — около 1355) — рыцарь из Эно, герольд Фламандии, участник Столетней войны.
 Екатерина де Роэ (в замужестве Суинфорд, 1350—1403) — дочь Пейна де Роэ, третья жена Джона Гонта, 1-го герцога Ланкастера.
 Мис ван дер Роэ, Людвиг (1886—1969) — немецкий архитектор-модернист.